Miejscowości w USA:
 Almont – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Almont – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Morton
Gminy w USA:
 Almont (ang. Almont Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer